Die 9. Etappe der Tour de France 2015 fand am 12. Juli 2015 statt und war ein Mannschaftszeitfahren über 28 Kilometer von Vannes nach Plumelec. Auf der Strecke gab es drei Zwischenzeiten, die erste nach 10 Kilometern, die zweite nach 20,5 Kilometern und die dritte nach 26 Kilometern. Es wurden keine Punkte für die Punkte- oder die Bergwertung vergeben. Es gingen 185 Fahrer an den Start.

Zwischenzeiten

Weblinks 

 9. Etappe der Tour de France 2015
 Rennverlauf

Etappe 09
201509
Sport (Vannes)
Radsportwettbewerb in Plumelec